Nann steht für:
 Nein, in Bretonische Sprache
 An Aotrou Nann, bretonische lieder in Barzaz Breiz

Nann ist der Name folgender Personen:
 Nann Peter Mungard (1849–1935), Erforscher der Nordfriesischen Sprache
 Alfred Nann (1926–2018), deutscher Agrarwissenschaftler und Politiker
 Reinhold Nann (* 1960), römisch-katholischer Geistlicher, Prälat von Caravelí in Peru

NANN steht für:
 National Association of Neonatal Nurses, USA

Siehe auch:
 Nan (Begriffsklärung)

Abkürzung